Uddenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Agneta Uddenberg (1941–2011), schwedische Journalistin und Schriftstellerin
 Ann Mari Uddenberg (1915–1987), schwedische Schauspielerin
 Anna Uddenberg (* 1982), schwedische Künstlerin
 Astri Richard, geborene Uddenberg (1900–1992), schwedische Schauspielerin
 Bengt Uddenberg (1914–2000), schwedischer Regisseur und Schriftsteller
 Carl Erik Uddenberg (1908–1962), schwedischer Psychiater
 Edvard Uddenberg (1870–1954), schwedischer Politiker

 Gunborg Uddenberg (1908–1999), schwedischer Psychiater
 Hans Uddenberg (1912–1984), schwedischer Architekt
 Ingrid Uddenberg (1913–1998), schwedische Architektin
 Nils Uddenberg (född 1938), schwedischer Arzt und Schriftsteller
 Rikard Uddenberg (född 1971), schwedischer Schriftsteller, Journalist, Moderator und Regisseur